Spinell bezeichnet:

 ein Mineral, siehe Spinell
 allgemein eine Verbindung aus der Gruppe der Spinelle

Spinell ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Spinell (1936–1989), amerikanischer Schauspieler
 Natalie Spinell (* 1982), deutsche Schauspielerin

Spinell ist der Name folgender Unternehmen und Produkte:

 Spinell Motorfahrzeuge GmbH, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (1924–1925)